Qinglong ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Qinglong (晴隆县) im Norden des Autonomen Bezirks Qianxinan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Qinglong (Qianxinan) 
 den Autonomen Kreis Qinglong der Mandschu (青龙满族自治县) in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qinglong (Qinhuangdao)
 die Großgemeinde Qinglong (青龙镇) im Kreis Dayu der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Qinglong (Dayu)
 die Großgemeinde Qinglong (青龙镇) im Kreis Fengjie der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Qinglong (Fengjie)
 die Großgemeinde Qinglong (青龙镇) im Kreis Huaning der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Qinglong (Huaning)
 die Großgemeinde Qinglong (青龙镇) im Kreis Jianshui der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Qinglong (Jianshui)
 die Großgemeinde Qinglong (青龙镇) der Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qinglong (Jianyang)
 die Großgemeinde Qinglong (青龙镇) im Stadtbezirk Pengshan der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qinglong (Pengshan)
 die Großgemeinde Qinglong (青龙镇) im gleichnamigen Autonomen Kreis der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qinglong (Qinglong)
 die Gemeinde Qinglung (chinesisch 青龙乡 Qinglong) im Kreis Baingoin im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China, siehe Qinglung
 die Gemeinde Qinglong (青龙乡) im Kreis Fengdu in der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Qinglong (Fengdu)
 die Gemeinde Qinglong (青龙乡) in der Stadt Ningguo in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Qinglong (Ningguo)
 die Gemeinde Qinglong (青龙乡) im Kreis Pingle im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China, siehe Qinglong (Pingle)
 die Gemeinde Qinglong (青龙乡) im Kreis Qu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qinglong (Qu)
 die Gemeinde Qinglong (青龙乡) im Kreis Xichong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qinglong (Xichong)
 die Gemeinde Qinglong (青龙乡) im Kreis Yingjing in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qinglong (Yingjing)
 das Straßenviertel Qinglong (青龙街道) der Stadt Anning in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Qinglong (Anning)
 das Straßenviertel Qinglong (青龙街道) im Stadtbezirk Chenghua in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qinglong (Chenghua)
 das Straßenviertel Qinglong (青龙街道) im Kreis Dejiang in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Qinglong (Dejiang)
 das Straßenviertel Qinglong (青龙街道) der Stadt Qingzhen in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Qinglong (Qingzhen)
 das Straßenviertel Qinglong (青龙街道) im Stadtbezirk Tianning in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Qinglong (Tianning)
 das Straßenviertel Qinglong (青龙街道) im Kreis Yunyang der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Qinglong (Yunyang)
 ein Sternbild der chinesischen Astronomie, siehe Blauer Drache